Kožlje (Ilijaš), een plaats in de gemeente Ilijaš in Bosnië-Herzegovina
 Kožlje (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar